Чебанов Вадим Валентинович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чебанов Михайло Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища